Desa Pungangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pungangan (administrativ by i Indonesien, lat -6,99, long 109,92), Jawa Tengah, 
 Desa Pungangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,09, long 109,68), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar